Силикат марганца

 Метасиликат марганца(II)
 Ортосиликат марганца(II)